Maria Constantin () este o cântăreață de muzică populară din România.

Biografie
Maria Constantin s-a născut la 12 martie 1987 în Bălcești, Vâlcea. Este absolventă a Liceului de Muzică și Arte Plastice „Constantin Brăiloiu” din Târgu Jiu – Secția Flaut (2005) și a facultății de Muzică "Spiru Haret" – Secția Pedagogie Muzicală (2009).

Maria Constantin a cântat în „Ansamblul Doina Gorjului” alături de tatăl ei, Ilie Constantin și fratele acestuia. Tot aici, aceasta l-a cunoscut pe Ciprian Vasile Tapota, cu care s-a căsătorit în anul 2007, având împreună și un copil, Codrin Tapota. Mai târziu aceștia au divorțat. Ulterior, s-a recăsătorit cu Marcel Toader.

În 2014, Maria Constantin a participat la emisiunea-concurs, Vocea României, unde a făcut parte din echipa lui Marius Moga, fiind denumită Marilyn Monroe de România.

Discografie

Albume

Ca la noi, la nimenea
Azi în sat e nuntă mare
Pe sub florile de tei
Lua-i în mână ghemul vieții
La mulți ani măicuță bună
Scumpă copilărie
Dulce-i dragostea
Vecinile mele
Arz-o focu' lume-amară
Omule bătut de gânduri
Azi când sunt cu cin' mi-e drag
Puiul meu la lume zice
M-am gândit neică să-ți cânt
Ca la noi, la nimenea
Vezi neicuță ce-am ajuns

De s-ar vinde dragostea
De s-ar vinde dragostea
Cu tine, cu tine
Neica-l meu, puiul meu
Azi mă-ngenunchează viața
Pe deasupra casei mele
Neică ce păcat
Mult prin lume am umblat
Foaie verde de-o cicoare
M-ai crescut maică de mică
Vecină, vecină
Măi neicuță, pui de lele
Dor de casă
Foaie verde trei lămâi
Cu dragoste la voi am venit
M-a trimis muica la lemne
Neiculiță de demult
Colaj cântece gorjenești
Mama o poveste-ți cântă
Spune da, iubirea mea
Toarnă, Leanto, Toarnă
Ave Maria

Referințe

Legături externe
 Site-ul oficial al Mariei Constantin 

Nașteri în 1978
Interpreți de muzică populară românească
Români în viață
Oameni din județul Vâlcea